Claremont (Califórnia)
 Claremont (Carolina do Norte)
 Claremont (Dacota do Sul)
 Claremont (Illinois)
 Claremont (Minnesota)
 Claremont (Nova Hampshire)
 Claremont (Virgínia)

Desambiguações de topônimos